Mississippi má více významů:
geografie
 Mississippi (stát) – stát USA
 Mississippi (řeka) – řeka v USA
 Mississippi County – více okresů v USA

osoby
 Mississippi John Hurt – americký kytarista
 Mississippi Kid – přezdívka baskytaristy skupiny Lynyrd Skynyrd

ostatní významy
 USS Mississippi (1841) – fregata USA

Díla 
 Mississipi = píseň Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého
 Mississipi = báseň J. V. Sládka
 Mississippi = píseň P. Černocké

Externí odkazy